Claude Delangle (politicus) (1797-1869), Frans jurist en minister
 Claude Delangle (muzikant) (1957-), Frans saxofonist